The Virginian est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 The Virginian, un film muet américain réalisé par Cecil B. DeMille, sorti en 1914 ;
 The Virginian, un film muet américain réalisé par Tom Forman, sorti en 1923 ;
 The Virginian, un film réalisé par Victor Fleming, sorti en 1929 ;
 The Virginian, le titre original du film Le Traître du Far-West, de Stuart Gilmore, sorti en 1946 ;

Télévision 
 The Virginian, un téléfilm réalisé par Bill Pullman diffusé en 2000 ;
 Le Virginien (The Virginian), une série télévisée créée par Charles Marquis diffusée en 1967 :